BMW K1 bezeichnet:

 einen Versuchswagen der Bayerischen Motoren Werke AG (BMW) aus dem Jahr 1938/39, siehe BMW K1 (Automobil).
 ein Motorrad der Bayerischen Motoren Werke AG (BMW) aus den Jahren 1988 bis 1993, siehe BMW K1 (Motorrad).